Amerikai Egyesült Államok
Mariaville (Maine)
Mariaville (Nebraska)